XEW es el indicativo (así se llama, en México, a lo que en otros países se llama distintivo de llamada o señal distintiva) de las siguientes estaciones de la Ciudad de México:

 XEW-AM, 900 kHz
 XEW-FM, 96.9 MHz
 XEW-TDT, Canal 2, Las Estrellas